Antonella Bartoli (1943 - ) é uma botânica argentina.

Sua especialidade é em micologia.

Ligações externas
  

Botânicos da Argentina
Micólogos da Argentina
Mulheres na ciência